

Ручной секундомер 
До 1 января 1977 года официальные мировые рекорды в лёгкой атлетике фиксировались ручными секундомерами. Несколько (обычно трое) хронометристов фиксировали результаты, от которых бралось среднее арифметическое, затем округлялось до десятых долей секунды (с 1920-х, ранее — до пятых долей). С 1930-х годов на соревнованиях начинает эпизодически применяться автоматический хронометраж, когда секундомер запускается от стартового пистолета и останавливается сигналом от фотоэлемента на финише. Показания автохронометража вносились в протоколы, но до 1975 года официальными результатами не считались.

Исключение составляли Олимпийские игры с 1964 года, на которых по инициативе МОК основной системой хронометража была автоматическая электронная. Её показания округлялись до десятых по обычным арифметическим правилам. После Олимпиады 1968 в Мехико выяснилось, что используемая система начинала отсчёт времени с задержкой в 0,05 с. Показания хронометров в протоколах были скорректированы, но итоговые результаты, полученные округлением неверных данных, оставлены без изменения. Это коснулось двух рекордов: Боб Хейз, Токио, 1964 — 10,0 с (получено округлением некорректных показаний хронометра — 10,01 с, исправленных впоследствии на 10,06 с) и Джим Хайнс, Мехико, 1968 — 9,9 с (исходные показания — 9,90 с, исправлено на 9,95 c).

В переходный период 1975—1976 годов по ручному и по автоматическому хронометражу велась раздельная фиксация рекордов. При наличии на соревновании системы автоматического хронометража официальным результатом являлись её показания, при этом показания ручного хронометража для фиксации рекордов не принимались. Таким образом, все признанные ИААФ повторения рекорда 9,9 с в этот период сделаны на соревнованиях с отсутствием автохронометража или при выходе его из строя.

Комментарии к таблице:
 Альтернативное время по электронному секундомеру (если оно есть) показано в колонке примечаний.
 Результаты, полученные округлением до пятых долей секунды, отмечены звёздочкой (*).
 Результаты, полученные округлением показаний системы автоматического хронометража, отмечены двумя звёздочками (**).
 Рекорд Джесси Оуэнса (10,2 — Чикаго, 20.06.1936) первоначально не принят после переизмерения длины дорожки (которая оказалась на 1,5 см короче). В итоге рекорд утверждён ИААФ 28 февраля 1938 года.
 Первым официально утверждённым ИААФ мировым рекордом быстрее десяти секунд (9,9) являлся рекорд Джима Хайнса на Олимпиаде в Мехико (14.10.1968). Три более ранних результата 9,9 на соревнованиях в Сакраменто (20.06.1968) были утверждены позже.

Рекордные результаты, официально признанные ИААФ (1912 — 1976 годы, ручной хронометраж).

Электронный секундомер 
Уже в 1920-е годы ручной секундомер, измерявший время с точностью до 0,1 с, не удовлетворял требованиям объективного судейства в соревнованиях на коротких дистанциях. Поскольку улучшить мировой рекорд на 0,1 с было чрезвычайно сложно, десятки спортсменов официально показывали одно и то же время и являлись соавторами мировых рекордов. Кроме того, на процесс измерения времени оказывал влияние «человеческий фактор», например, время реакции хронометриста. В результате к концу 1960-х годов ручной секундомер стал повсеместно вытесняться автоматическим электронным. Но поскольку результаты всё ещё фиксировались с точностью до 0,1 с, а чётких правил округления не существовало, возникали различные казусы. Например, официальные результаты 9,9 с (повторение мирового рекорда) Ронни Смита в Сакраменто 20.06.1968 и Джима Хайнса в Мехико 14.10.1968 по электронному секундомеру составляли соответственно 10,14 и 9,95 с, то есть различались почти на 0,2 секунды.

Только с 1 января 1975 года была официально введена регистрация мировых рекордов по электронному секундомеру. В таблицу мировых рекордов задним числом были включены многие результаты (начиная с 1930-х годов), которые ранее были зафиксированы электроникой.

Допинговые скандалы 
Как видно из вышеприведённой таблицы, три мировых рекорда и одно повторение мирового рекорда аннулированы из-за допинговых скандалов.

 Канадец Бен Джонсон в 1989 году уличён в употреблении запрещённого препарата станозолола, в результате чего аннулированы все его результаты с 1981 по 1988 годы, включая мировые рекорды 9,83 (Чемпионат мира в Риме, 30.08.1987) и 9,79 (Олимпиада в Сеуле, 24.09.1988). Золотые медали в обоих соревнованиях присуждены занявшему вторые места Карлу Льюису, причём результат Льюиса 9,93 в Риме признан повторением мирового рекорда Кельвина Смита, а результат 9,92 в Сеуле — актуальным мировым рекордом с 1 января 1990 года.

 Мировой рекорд Тима Монтгомери 9,78 (14.09.2002) аннулирован из-за положительной допинговой пробы вместе со всеми результатами этого спортсмена, начиная с 2001 года.

 У Джастина Гэтлина в 2006 году в одной из допинг-проб обнаружено повышенное содержание тестостерона, в результате чего аннулирован его результат 9,77 (11.06.2006). Интересно, что первоначально этот результат из-за неточного округления (9,766 → 9,76) был объявлен мировым рекордом, однако затем ошибка была исправлена, а результат 9,77 признан повторением мирового рекорда Асафы Пауэлла. Гэтлин дисквалифицирован на 4 года (первоначально — на 8 лет) до мая 2010 года.

Рекорды на равнинных стадионах, 1968—1987 
После того, как в высокогорном Мехико Джим Хайнс 14 октября 1968 года показал феноменальный результат 9,95 с, а Кельвин Смит 3 июля 1983 года (тоже на высокогорье) улучшил рекорд Хайнса, показав 9,93 с, стали неофициально регистрировать мировые рекорды на равнинных стадионах. Только 30 августа 1987 года на чемпионата мира в Риме, где Бен Джонсон на равнине пробежал стометровку за 9,83 с, альтернативная «равнинная» таблица потеряла смысл. Даже когда результаты Джонсона были аннулированы из-за допинга, равнинный рекорд превысил высокогорный, поскольку Карл Льюис на Олимпиаде в Сеуле показал 9,92.

Рекорды мира, Европы, СССР и России

Ручной секундомер

Электронный секундомер

Примечания

Ссылки 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика

Бег 00100 м
Бег на 100 метров